Bülk steht für:

 Gut Bülk, Adliges Gut in der Gemeinde Strande, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Leuchtturm Bülk, westliche Landspitze der Kieler Förde

Personen:
 Wilhelm Bülk, deutscher Politiker (LDP), Ausschussmitglied im ehemaligen Landtag Brandenburg

Siehe auch:
 Gut Neu-Bülk
 Bülck